Stichotrema är ett släkte av insekter. Stichotrema ingår i familjen Myrmecolacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vridvingar
Stichotrema